Bize kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bize, Haute-Marne, kommun i departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Bize, Hautes-Pyrénées, kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Bize-Minervois, kommun i departementet Aude i regionen Occitanien, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar